TU Ranking es un programa de 120 minutos producido y emitido por la versión latinoamericana del canal Much. Se emite de lunes a viernes al mediodía (GMT -3), y es uno de los programas más longevos de la señal desde 2003.

Hasta 2015, el segmento mostraba los 20 vídeos más votados por los televidentes, los cuales elegían enviando un SMS con la palabra TU y seguido, el nombre del artista preferido, al 4477 (solo en Argentina). Durante la emisión del programa se mostraban además videos extras de diferentes categorías (TU Novedad, TU Candidato y TU Superclásico).

Actualmente, la playlist se modifica y actualiza diariamente, aunque el público no es quién elige el ingreso y orden de los videoclips, sino el mismo canal. Además de las 20 canciones destacadas, se muestran también 3 "Videos Superclásicos" a lo largo del programa.

Véase también 
 MuchMusic
 Tus 20 (MTV Latinoamérica Sur)
 Hot Ranking (HTV)
 Los 15 Mejores (Quiero Música TV)

Enlaces externos

Referencias 

Programas de televisión de Argentina
Programas de televisión musicales